Станисла́в Вячеславович Ижако́вский (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Гомель».

Клубная карьера 
Карьеру начал в составе «Гомеля», с 2011 года играл за дубль. В 2012 году вместе с командой стал победителем чемпионата дублеров. В сезонах 2013 и 2014 продолжал играть за дубль, однако стал временем привлекаться к основному команды. 30 ноября 2014 года дебютировал в основном составе «Гомеля» в Высшей лиге в матче последнего тура против минского «Динамо», выйдя на замену в компенсированное время.

По окончании сезона 2014 «Гомель» оставил значительное количество игроков, и несколько дублеров, в том числе Ижаковский, были переведены в основную команду. Сезон 2015 начал уже одним из основных центральных защитников «Гомеля». В июне некоторое время не попадал в основной состав, но потом снова закрепился в центре обороны гомельчан. В сезоне 2016 года продолжал быть основным защитником, а 5 ноября 2016 года в матче последнего тура Первой лиги забил свой первый гол за «Гомель», который принес клубу победу над «Ошмянами» и первое место в турнире.

В феврале 2017 года отправился на просмотр в «Белшину» и в итоге был арендован бобруйском клубом. Закрепился в качестве основного защитника. По окончании сезона в декабре 2017 года вернулся в «Гомель».

В начале 2018 года тренировался с «Гомелем» и гомельским «Локомотивом», а в феврале присоединился к микашевичскому «Граниту». В марте 2019 года присоединился к речицкому «Спутнику», с которым в апреле подписал контракт. Смог закрепиться в стартовом составе речицкого клуба. В январе 2020 года стало известно, что защитник останется в «Спутнике» на сезон 2020. В 2020 году продолжал быть игроком основного состава, помог команде выйти в Высшую лигу.

В июле 2021 года, после вылета «Спутника» из Высшей лиги, он перешёл в «Шахтёр» (Петриков). Стал игроком стартового состава. В декабре 2021 года покинул клуб.

7 февраля 2022 года перешёл в рогачевский «Макслайн».

В январе 2023 года футболист проходил просмотр в «Гомеле». В феврале 2023 года футболист официально перешёл в гомельский клуб, подписав контракт до коца сезона.

Международная карьера 
Выступал за юношескую сборную Белоруссии (до 19 лет). 11 июня 2015 года дебютировал за молодёжную сборную Белоруссии в товарищеском матче против Англии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Спутник» Речица
Игроки ФК «Шахтёр» Петриков
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»